Jump (canção de Van Halen) — de 1984
 Jump (canção de Madonna) — de 2006
 Jump (For My Love) — single lançado pela banda Girls Aloud em 2003

Desambiguações de música